Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980 w Lake Placid został rozegrany 14 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Whiteface Mountain. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Leonhard Stock, srebro wywalczył jego rodak Peter Wirnsberger, a brąz zdobył Kanadyjczyk Steve Podborski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980